Bowman Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Lake (Indiana)
 Bowman Lake (Louisiana)
 Bowman Lake (Minnesota)
 Bowman Lake (Montana)
 Bowman Lake (Washington)
 Bowman Lake (Barron County, Wisconsin)
 Bowman Lake (Oconto County, Wisconsin)